Klingenfuß ist der Name von
Karl Klingenfuß (1901–1990), deutscher Diplomat
Rainer Klingenfuß, deutscher Regisseur